Бобоедов, Владимир Васильевич (1787—1866) — уездный и губернский предводитель дворянства Нижегородской губернии, коллежский асессор, член правления Государственного Ассигнационного банка.
 Туликов, Серафим Сергеевич (имя при рождении — Серафи́м Григо́рьевич Бобое́дов; 1914—2004) — советский российский композитор, пианист.